Il doppio dell'Internazionali di Monza E Brianza 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Johan Brunström e Frederik Nielsen erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Andrej Golubev e Jurij Ščukin hanno battuto in finale Tejmuraz Gabašvili e Stefano Ianni 7–6(7–4), 5–7, [10–7].

Teste di serie

  Rameez Junaid /  Purav Raja (quarti di finale)
  Tejmuraz Gabašvili /  Stefano Ianni (finale)

  Íñigo Cervantes Huegún /  Daniel Gimeno Traver (Quarti di finale, ritiro)
  Alessio di Mauro /  Gianluca Naso (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Internazionali di Monza E Brianza 2012